Argyll Arms Hotel ist der Name folgender Hotelbetriebe in Schottland:

 Argyll Arms Hotel (Bunessan)
 Argyll Arms Hotel (Campbeltown)
 Argyll Arms Hotel in Inveraray, siehe The Great Inn